Mervyn Wingfield ist der Name folgender Personen:

* Mervyn Wingfield, 8. Viscount Powerscourt (1880–1947), britischer Adliger und Offizier
 Mervyn Wingfield (Marineoffizier) (Mervyn Robert George Wingfield; 1911–2005), britischer Marineoffizier 
 Mervyn Wingfield, 10. Viscount Powerscourt (1935–2015), britischer Adliger und Politiker